Миколаївська міська громада:
 Миколаївська міська громада — громада у Донецькій області
 Миколаївська міська громада — громада у Львівській області
 Миколаївська міська громада — громада у Миколаївській області